Ко́ммодор (Commodore):

 Коммодор — воинское звание офицерского состава военно-морских сил.
 Коммодор (Великобритания) — военно-морское звание Королевского ВМФ Великобритании.

Фамилия 
 Коммодор, Майк (род. 1979) — канадский хоккеист.

Прочее 
 Commodore — компания, выпускавшая персональные компьютеры.
 Holden Commodore — легковой автомобиль австралийской компании Holden, выпускающийся с 1978 года
 Hudson Commodore — автомобиль представительского класса, выпускавшийся американской компанией Hudson с 1941 по 1952 гг.
 Opel Commodore — легковой автомобиль компании Opel, выпускавшийся с 1967 по 1982 гг.
 Commodores — американская фанк-соул группа в которой выступал Лайонел Ричи. 
 Commodores — прозвище студенческих команд Университета Вандербильта.

См. также 
 Капитан-командор — аналогичное воинское звание в русском флоте XVIII в.